Meqquarissoq bezeichnet:
 Meqquarissoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Meqquarissoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland